Elbing bezeichnet

Orte

 in Polen
 Elbing, eine Stadt im ehemaligen Westpreußen, heute Elbląg
 Elbing, Stadtteil von Breslau, heute Ołbin

in den USA
 Elbing (Kansas), Ort im Bundesstaat Kansas

Geographische Objekte
 Elbing, Fluss im ehemaligen Westpreußen, heute Elbląg (Fluss)

Außerdem
 SMS Elbing, Schiff der kaiserlichen deutschen Marine 1914–1916

Elbing ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinz Berndt-Elbing (1934–1999), deutscher Maler
 Rudolf von Elbing (* um 1295–1331), Geistlicher im Deutschen Orden zu Trier

Siehe auch:
 Elbling